Marcus Daniell e Artem Sitak sono i detentori del titolo ma hanno deciso di non partecipare insieme. Daniell ha giocato insieme a Marcelo Demoliner, mentre Sitak ha fatto coppia con Nicholas Monroe. Entrambe le coppie hanno perso nei quarti di finale, rispettivamente da Bob e Mike Bryan e da Oliver Marach e Mate Pavić.

Jamie Murray e Bruno Soares hanno vinto il titolo sconfiggendo in finale March e Pavić con il punteggio di 64–7, 7–5, [10–5].

Teste di serie 

  Bob Bryan /  Mike Bryan (semifinale)
  Jamie Murray /  Bruno Soares (campioni)

  Florin Mergea /  Aisam-ul-Haq Qureshi (primo turno)
  Oliver Marach /  Mate Pavić (finale)

Wildcard 

  Andre Begemann /  Jan-Lennard Struff (primo turno)
 
  Tommy Haas /  Florian Mayer (quarti di finale, ritirati)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Mercedes Cup 2017